Il singolare del torneo di tennis ATP Bordeaux 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Guy Forget che ha battuto in finale Goran Ivanišević 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Thomas Muster (secondo turno)
 Goran Ivanišević (finale)
 Guillermo Pérez Roldán (semifinali)
 Guy Forget (campione)

 Juan Aguilera (primo turno)
 Jordi Arrese (primo turno)
 Yannick Noah (secondo turno)
 Ronald Agénor (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
ATP Bordeaux 1990